Uncía, een Boliviaanse gemeente
Uncía, een plaats in deze gemeente